Justin Johnson puede hacer referencia a:
Justin Johnson (baloncestista de 1988)
Justin Johnson (baloncestista de 1996)